Alle im Freistaat Thüringen gewählten Abgeordneten der Christlich Demokratischen Union bilden innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gemeinsam die CDU-Landesgruppe Thüringen im Deutschen Bundestag.

Organisation

Vorsitz 
Die Landesgruppe Thüringen wählt zu Beginn einer Legislaturperiode einen Vorsitzenden. Seit 2021 ist Christian Hirte Vorsitzender der Landesgruppe.

Mitglieder in der 20. Wahlperiode 
In der 20. Wahlperiode gehören drei Abgeordnete der Landesgruppe an, die bei der Bundestagswahl 2021 jeweils ihre Wahlkreise in Thüringen direkt gewonnen haben.
 Christian Hirte, Vorsitzender
 Manfred Grund
 Antje Tillmann

Wahlergebnisse

Weblink 
 Internetseite der Landesgruppe Thüringen

Einzelnachweise 

CDU Landesgruppe Thueringen
Landesgruppe CDU Thueringen
CDU Landesgruppe Thueringen